Die Internationaux de Strasbourg 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Straßburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 19. bis 25. Mai 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anastassija Pawljutschenkowa im Einzel und die Paarung Mihaela Buzărnescu/Raluca Olaru im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2019 fand vom 18. bis 19. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Straßburg